Searle ist der Familienname folgender Personen:

 Damon Searle (* 1971), walisischer Fußballer
 Derek Searle (1928–2003), britischer Geograph
 George Frederick Charles Searle (1864–1954), britischer Physiker und Lehrer
 George Mary Searle (1839–1918), US-amerikanischer Astronom
 Gideon Daniel Searle († 1917), Gründer des Pharmaunternehmens G.D. Searle & Company
 Gregory Searle (* 1972), britischer Ruderer
 Hedy Searle (1860–1928), deutsche Schauspielerin
 Helen Searle (1834–1884), US-amerikanische Malerin
 Humphrey Searle (1915–1982), britischer Komponist
 James Searle (1730–1797), US-amerikanischer Politiker
 John Searle (* 1932), US-amerikanischer Philosoph und Sprachwissenschaftler
 Jonathan Searle (* 1969), britischer Ruderer
 Lesley „Les“ Searle (* 1937), britischer Jazzmusiker und Komponist
 Robert Searle alias John Davis († 1671), englischer Pirat
 Ronald Searle (1920–2011), britischer Zeichner und Cartoonist
 Ryan Searle (* 1987), englischer Dartspieler
 Shayle Searle (1928–2013), neuseeländisch-US-amerikanischer Statistiker
 Vera Searle (1901–1998), britische Läuferin und Sportfunktionärin 

Sonstiges:
 Mount Searle, Berg auf Horseshoe Island in der Antarktis